Сри Ланка је учествовали на Светском првенству у атлетици у дворани 2003. одржаном у  Бирмингаму од 14 до 14. марта други пут. Репрезентацију Сри Ланке представљала су 2 такмичара (1 мушкарац и 1 жена) који су се такмичили у две дисциплине.

Атлетичари Сри Ланке нису освојили медаљу нити су оборили неки рекорд.

Учесници 

 Мушкарци:
 Rohan Pradeep Kumara — 400 м

 Жене:
 K.V.Damayanthi Dharsha — 400 м

Мушкарци

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Сајт светског првенства 2003. 
 Званични сајт ИААФа

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2003.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици у дворани